Az L-számok egy nem hivatalos fajazonosító, amelyet akvaristák használnak a tepsifejűharcsa-félék (Loricariidae) családjába tartozó halak rendszerezésére. A számozást 1988 nyarán a németországi DATZ (Die Aquarien und Terrarienzeitschrift) akvarisztikai szaklap vezette be, az egyre több fajta Loricariidae (ezért lett „L”-szám) megkülönböztetésére. A rendszerezés a magazinban közzétett fényképek alapján történik, amelyek a díszhalszállítmányok egyedeiről készültek, és a tudományos nevük még nem ismert. Évente több újonnan azonosított fajjal bővül a lista.

Használatuk 
Nem tekinthetők hivatalos rendszerezésnek. Arra használják a számozást, hogy az egyes fajokat megkülönböztessék, mielőtt hivatalos elnevezésük megtörténne. Amikor a Loricariidae család egy faja hivatalos nevet kap, L-számát visszavonják.

Az L-szám nem mindig pontos megfeleltetés egy faj azonosságára nézve. Egyes fajok különböző populációi eltérő L-számokat kaptak, sőt, bizonyos esetekben egy L-szám több fajt is jelölhet (pl. L027), vagy egyedi mutációkat is elláttak külön számmal.

Egy másik akvarisztikai újság, a Das Aquarium, szintén bevezetett egy hasonló számozást LDA néven.

L-számmal jelölt fajok listája 
Az alábbi táblázatban megtalálhatók az L-számok növekvő számsorrendben. (2021 elején 520 azonosító létezett.)

Megjegyzés

Jegyzetek 

Tepsifejűharcsa-félék